Carlberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Ehrenfried Carlberg (1889–1962), schwedischer Turner und Nationalsozialist
 Daniel Carlberg (* 1974), deutscher Dirigent
 Else von Carlberg, eigentlicher Name von Sent M’Ahesa (1883–1970), Ausdruckstänzerin 
 Eric Carlberg (1880–1963), schwedischer Sportschütze
 Michael Carlberg (1945–2021), deutscher Volkswirt
 Pelle Carlberg (* 1969), schwedischer Indiepop-Musiker
 Vilhelm Carlberg (1880–1970), schwedischer Sportschütze

Siehe auch:
 Karlberg
 Carlsberg